Домброво — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Домброво — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Домброво — хутор в Островецком районе Гродненской области.